A kínai negyed jelenheti az alábbiakat
 Chinatown, New York
 Chinatown, San Francisco
 Chinatown, Toronto
 Chinatown (Thin Lizzy-album), 1980
 kínai negyed (Chinatown), városrész megnevezése
 Kínai negyed (Chinatown), Roman Polański 1974-es filmje